Флаг городского округа «Город Камы́шин» — является опознавательно-правовым знаком, разработанным в соответствии с вексиллологическими правилами, и является официальным символом муниципального образования города Камышин Волгоградской области Российской Федерации.

Описание 
«Муниципальный флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище, несущее вдоль нижнего края синюю полосу и вплотную над ней, в центре — три стебля камыша. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением камыша